McKeown se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Keith Collingwood McKeown
 B.M. McKeown